Sven Schipplock est un footballeur allemand né le  à Reutlingen qui évolue au poste d'attaquant au Arminia Bielefeld.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
Vierge

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Joueur du Hambourg SV
Joueur du SV Darmstadt 98
Joueur de l'Arminia Bielefeld
Naissance en novembre 1988
Naissance à Reutlingen